Баллерд, Баллард () — термін, що має кілька значень.

Прізвище 

Баллард () — англійське прізвище.
Відомі носії
 Гай Баллард (1878 —1939) — письменник, співзасновник і лідер релігійної організації Рух «Я Єсмь».
 Генк Баллард (1927 —2003) — американський співак та музикант, композитор, вокаліст колективу .
 Джеймс Баллард (1930 —2009) — англійський письменник.
 Роберт Баллард (1942) — американський дослідник, професор океанології.

Топонім 

 Баллерд — місто, штат Юта
 Баллерд — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Див. також 
 Болард